Алексе́й Ви́кторович Чесми́н (7 февраля 1986, Электрогорск, Московская область, СССР) — российский парафутболист, защитник паралимпийской сборной России и ФК Л.Ч.О.. Чемпион Паралимпийских игр 2012 по футболу 7×7, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (19 ноября 2007) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (30 сентября 2009) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIII Паралимпийских играх 2008 года в Пекине.
 Орден Дружбы (10 сентября 2012) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России.

Примечания

Ссылки 
 Алексей Чесмин — профиль на сайте Международного паралимпийского комитета
 Биография А.Чесмина
 Профиль на сайте ЛФЛ

Футболисты России
Чемпионы Паралимпийских игр от России
Чемпионы Паралимпийских игр по футболу
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2004 года
Футболисты на летних Паралимпийских играх 2004 года
Футболисты на летних Паралимпийских играх 2008 года
Футболисты на летних Паралимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по футболу 7×7